Minah bezeichnet:
 mehrere Arten aus der Familie der Stare, siehe Maina

Minah ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Minah (1929–1989), sierra-leonischer Politiker